Uechtritz kan som auktorsförkortning betyda:

 Maximilian Friedrich Sigismund von Uechtritz
 Rudolf Karl Friedrich von Uechtritz

Robotskapade auktorsförkortningar